Reckitt ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Reckitt (1792–1862), britischer Chemiker

Siehe auch:
 Reckitt (Unternehmen), Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren